Okręty US Navy o nazwie USS  "Anacostia":
Pierwszy "Anacostia" był holownikiem i okrętem patrolowym w okresie wojny secesyjnej.
Drugi "Anacostia" (AO-94) był tankowcem typu Escambia, który był w służbie w latach 1945-1946.

Anacostia